Игорь Владимирович Малиновский () — российский и австрийский скрипач и музыкальный педагог.

Начало карьеры 
Родился в Свердловске. Начал играть на скрипке в шестилетнем возрасте в классе проф. Владимира Мильштайна при Уральской консерватории. В 1990 году в 13 лет стал лауреатом (Первая премия) и обладателем Гран-при Международного конкурса скрипачей имени Дягилева в Москве. В 1991 году — призёром Международного конкурса скрипачей имени Венявского в Люблине.

В 1992 году Малиновский переехал в Вену (Австрия), где продолжил музыкальное образование в Университете музыки и исполнительского искусства у проф. Доры Шварцберг и проф. Герхарда Шульца. С 1998 года учился в высшей школе музыки в Кёльне у проф. Захара Брона.

Исполнительская деятельность 
Игорь Малиновский выступал как солист с такими коллективами как Musikverein и Венский Концертхаус в Вене, Kongresshalle в Люцерне, оркестр Загребской филармонии и Академический симфонический оркестр Московской филармонии и принимал участие в многочисленных турне по странам Азии, Америки и Европы.

С 2002 по 2005 год был первым концертмейстером в государственном оркестре Баварии под руководством генерального музыкального директора Зубина Меты. С 2005 по 2009 год был первым концертмейстером в оркестре Komische Oper в Берлине под руководством музыкального директора Кирилла Петренко, а также первым концертмейстером в оркестре Palau de les Arts Reina Sofia в Валенсии под руководством генерального музыкального директора Лорина Маазеля.

Неоднократно получал приглашения выступать в качестве концертмейстера с такими оркестрами, как Нью-Йоркский филармонический оркестр, Нюрнбергский филармонический оркестр, оркестр Артуро Тосканини,Симфонический оркестр Баварского радио,оркестр государственной Капеллы Дрездена, оркестр Франкфуртской оперы.

C 2009 года занимает пост профессора по классу скрипки Высшей школы музыки имени Карла Марии фон Вебера в Дрездене.

Победы в международных конкурсах 
 Приз в первом интернациональном конкурсе скрипачей «Madeira-Music-Festival» (Португалия,2002)
 Финалист и призёр международного конкурса Пабло Сарасате (Памплона, Испания, 2001)
 Призёр международного конкурса "Fritz Kreisler "(Австрия, Вена, 1996)
 Приз в международном конкурсе"Rodolfo Lipizer" (Италия, 1994)
 Приз в международном конкурсе Демидова (Россия, 1993)
 Премия в международном конкурсе Менухина (Фолькстон, Англия, 1993)
 Призёр международного конкурса Венявского(Люблин, Польша, 1991)
 Приз и Гран-при в Дягилевском фестивале (Москва,Россия, 1990)

За особые заслуги перед государством Австрия в 1995 году получил австрийское гражданство.

Ссылки 
 И. Малиновский на сайте высшей школы музыки «Carl Maria von Weber» Дрездена.
 И. Малиновский на сайте музыкального фестиваля Euro Music Festival Euro Arts

Примечания 

Выпускники Кёльнской высшей школы музыки